Jindřich je mužské křestní jméno, ale existuje i jako české příjmení:

 Jan Jindřich Lucemburský (1322–1375) – český kralevic, moravský markrabě
 Jindřich Jindřich (1876–1967) – český hudební skladatel, klavírista a etnograf
 Lukáš Jindřich (* 1984) – český sbormistr a umělecký vedoucí pěveckého sboru Cancioneta Praga
 Miloslav Jindřich (* 1951) – český notář a publicista
 Václav Jindřich (1854–1898) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Vladislav Jindřich (asi 1160/1165–1222) – český kníže
 Vladivoj Jindřich – český malíř a grafik
 Věra Jindřichová – česká zpěvačka, operní pěvkyně

Související články 
 Jindra (příjmení)

Externí odkazy